Essmann steht für
Kevin Essmann (* 1991), österreichischen Eishockeyspieler 
Essmann (Unternehmen)
Siehe auch:
 Esman